NLRP11 () – білок, який кодується однойменним геном, розташованим у людей на короткому плечі 19-ї хромосоми. Довжина поліпептидного ланцюга білка становить 1 033 амінокислот, а молекулярна маса — 117 779.

Задіяний у такому біологічному процесі, як альтернативний сплайсинг. 
Білок має сайт для зв'язування з АТФ, нуклеотидами.

Література

Примітки

Див. також 
 Хромосома 19

Некатегоризовані білки